Майск (до 2018 года Майская) — село в Осинском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области России. Административный центр одноимённого муниципального образования.

История 
В 2017 году статус Майской был изменён с деревни на село. 

В феврале 2018 года село Майская было переименовано в Майск.

География 
Находится в южной части области, у реки Оса.

Абсолютная высота — 418 метров над уровнем моря.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % из 948 жителей.

Инфраструктура 
В селе есть средняя школа, детский сад и культурно-досуговый центр. В его составе: библиотека, дом культуры, СК, народный коллектив «Майское ЭХО»

Транспорт 
Село пересекает автотрасса регионального значения Иркутск — Оса — Усть-Уда.

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Иркутская область)